Walkup ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Walkup (1819–1873), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Walkup (* 1992), US-amerikanischer Basketballspieler